Анатолий Петрович Ткач (; 29 сентября 1921, Новоселовка, ныне Николаевская область — 29 мая 1979, Киев) — украинский советский учёный-правовед, специалист в области гражданского права, доктор юридических наук (1970), профессор (1970).

Биография 
Родился 29 сентября 1921 года в селе Новоселовке (ныне Доманевского района Николаевской области, Украина).

В рядах РККА с 1939 года. Закончил Краснодарское объединенное военное авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны. Служил лётчиком-наблюдателем в 742-ом отдельном разведывательном авиационном полку, старший лейтенант.

В 1951 году окончил юридический факультет Киевского университета. В 1953—1956 годах заведовал юридической консультацией Подольского района Киева. С 1956 года — в Высшей партийной школе при ЦК КПУ: преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой советского и партийного строительства.

Умер в Киеве 29 мая 1979 года. Похоронен на Байковом кладбище (участок № 33).

Научная деятельность 
Исследовал проблемы гражданского права. Автор монографии «Правовое регулирование капитального строительства» (1969) и других научных работ, учебных пособий.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка А. П. Ткача на ОБД Память народа

Выпускники Киевского университета
Доктора юридических наук
Профессора
Правоведы СССР
Правоведы Украины
Юристы XX века
Юристы СССР
Юристы Украины
Обладатели Южного банта